— вид однодольных растений рода  семейства . Под текущим таксономическим названием был описан российской учёной-ботаником Агнией Сергеевной Лозина-Лозинской в 1935 году.

Синонимичное название-базионим — Hyacinthus aucheri Baker. Сам таксон в России считается синонимом .

Распространение, описание 
Эндемик Ирана. Типовой экземпляр собран в городе Исфахан.

Луковичный геофит.

Примечания 

Флора Азии
Эндемики Ирана
Гиацинтовые
Таксоны растений, названные в честь людей